Ростањи може бити:

 Ростањи (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Ростањи (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република